Mantis är ett släkte av bönsyrsor. Mantis ingår i familjen Mantidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Mantis

en:Mantis
hu:Imádkozó_sáskák
ta:கும்பிடுப்பூச்சி